Új Erdély címen két rövid életű lap is napvilágot látott Kolozsváron.

1. Kolozsvárt Szentimrei Jenő által szerkesztett „heti szemle”: 1918. január 19. – 1918. május 18. között összesen 18 száma jelent meg. Az elsőt Szentimrei Jenő Valaminek történnie kell c. verse és Ady Endre Ismeretlen Korvin-kódex margójára c. cikke nyitja. Verset közöl benne Áprily Lajos, Berde Mária, Bodor Aladár, Jékey Aladár, Ligeti Ernő, Makkay Domokos, Páll Rózsa, Reményik Sándor, Sajó Sándor, Törzs Jenő, Várnai Zseni, novellát Berde Mária, Brázay Emil, Franyó Zoltán, Szentimrei Jenő, Szentmihályi Gyula. Folytatásokban közli Oláh Gábor Barangolások Erdélyben című sorozatát (1918/1–12); Emil Isac cikkével (1918/3) vitát indít az erdélyi kultúráról (további hozzászólók: Apáthy István, Bodor Aladár, Körösy György, Szabó Ervin, Szentimrei Jenő). Könyvkritikát, ismertetést Reményik Sándor, Szentimrei Jenő, Turnowsky Sándor, színházi krónikát Monostori Kamilló, képzőművészeti kritikát Sziklay Dezső, közgazdasági krónikát Bizony László közöl a lapban.

2. Kolozsváron 1944 márciusa és augusztusa között megjelent katolikus szemle, az 1943 decemberében megszűnt Erdélyi Tudósító folytatása, de új évfolyamszámozással. Felelős szerkesztője Kovrig Béla, felelős kiadója Faragó Ferenc. Jeles katolikus egyházi írók, tudósok (Balanyi György, Entz Géza, Erőss Alfréd, Heszke Béla, Rejőd Tiborc, Vámszer Géza) írásai jelentek meg benne.

Források

További információk 

Mózes Huba: Az Új Erdély : /1918. január 19. – 1918. május 18./ Repertórium. In: Sajtó, kritika, irodalom. Bukarest,  1983. 29–37.

Kapcsolódó szócikkek 

Erdélyi Tudósító

Magyarországi sajtótermékek